Le terme taxe de luxe peut faire référence à :
 la taxe sur les biens de luxe ;
 la taxe de luxe en France, taxe instituée le  visant à taxer une catégorie de produits dits de luxe ;
 la taxe de luxe dans le sport en Amérique du Nord, notamment au baseball, pénalité financière payée par les équipes sportives dépassant le plafond salarial autorisé ;
 la taxe de luxe dans le jeu du Monopoly, une des cases du plateau de jeu obligeant le joueur à s'acquitter d'un montant défini.